Álvaro Fillol – ex tennista cileno
 Jaime Fillol – ex tennista cileno
 Nicolás Jarry Fillol – tennista cileno
 Ubaldo Fillol – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino